PCC é uma sigla que pode referir-se a:

Partido Comunista Chinês -  partido político na China;
Partido Comunista Cubano - o único partido político autorizado em Cuba;
Partido Comunista Colombiano - partido politíco da Colômbia
Primeiro Comando da Capital - uma facção criminosa que atua no estado de São Paulo, Brasil;
Ponto Crítico de Controle - na segurança alimentar, qualquer etapa ou procedimento no qual se aplicam medidas para manter um perigo significativo sob controle;
Clorocromato de piridínio - um reagente sólido laranja avermelhado cuja sigla é PCC.
Paulo César Carpegiani - treinador de futebol.

Desambiguações de siglas